Заречная — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Заречная — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Заречная — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
Брянская область
 Заречная — деревня в Жирятинском районе.
 Заречная — деревня в Комаричском районе.

Вологодская область
 Заречная — деревня в Вожегодском районе.
 Заречная — деревня в Вологодском районе.
 Заречная — деревня в Харовском районе, Разинское сельское поселение.
 Заречная — деревня в Харовском районе, Шапшинское сельское поселение.

Калужская область
 Заречная — деревня в Медынском районе.

Курганская область
 Заречная — деревня в Мишкинском районе.

Липецкая область
 Заречная — деревня в Долгоруковском районе.
 Заречная — деревня в Чаплыгинском районе.

Новгородская область
 Заречная — деревня в Батецком районе.
 Заречная — деревня в Боровичском районе.
 Заречная — деревня в Окуловском районе.

Орловская область
 Заречная — деревня в Орловском районе.

Пензенская область
 Заречная — деревня в Мокшанском районе.

Пермский край
 Заречная — деревня в Большесосновском районе.
 Заречная — деревня в составе города Краснокамска.
 Заречная — деревня в Соликамском районе.

Свердловская область
 Заречная — деревня в Артёмовском городском округе.
 Заречная — деревня в Байкаловском районе.
 Заречная — в Гаринском районе.
 Заречная — деревня в Камышловском районе.
 Заречная — деревня в городском округе город Нижний Тагил.
 Заречная — деревня в Пышминском городском округе.
 Заречная — деревня в Талицком городском округе.
 Заречная — деревня в Талицком городском округе, входит в Куяровский сельсовет.

Тверская область
 Заречная — деревня во Ржевском районе Тверской области.
 Заречная — деревня в Фировском районе.

Тульская область
 Заречная — деревня в Воловском районе.
 Заречная — слобода в Чернском районе.

Хакасия
 Заречная — деревня в Боградском районе Хакасии.

Промышленность 
 Заречная — российская угольная компания, г. Полысаево, Кемеровской области
 Заречная — угольная шахта во Львовско-Волынском угольном бассейне

Станции 
 «Заречная» — станция метро в Нижнем Новгороде.
 «Заречная» — станция скоростного трамвая в Кривом Роге.
 «Заречная» — станция метро в Омске (законсервирована).

Персоналии 
 Заречная, Софья Абрамовна (1887—1967) — советская писательница.

См. также 
Заречная Слобода
Заречное
 Заречный
 Заречье